

Великі Луки — село, Барановицький район, Берестейська область.
 Великі Луки — село, Пуховицький район, Мінська область.

Великі Луки — місто обласного підпорядкування, Псковська область.
 Великі Луки — село у Баганському районі Новосибірської області.
 Великі Луки — вузлова залізнична станція Жовтневої залізниці в місті Великі Луки Псковської області.
 Великі Луки — аеропорт міста Великі Луки Псковської області (в селищі Максимово).

Великі Луки — село, Лебединський район Сумська область, Україна

Інше 
 «Великі Луки» () — радянський музичний гурт, заснований у 1982 під керівництвом Іво Уукківі () при талліннському молодіжному Домі культури, що виконував музичні твори в стилі панк-рок.

Див. також 
 Велика Лука
 Великий Луг (значення)
 Великі Озера (значення)
 Великий Юг
 Великий Ліс